Příjmení Damm nosí více významných osobností:

 Hans Damm (1860–1917) – rakouský a český statkář a politik německé národnosti
 Jürgen Damm (* 1992) – mexický fotbalový záložník
 Martin Damm (* 1972) – český profesionální tenista

Podobné příjmení 
 Dam

Externí odkazy